Ustyniwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Süden der ukrainischen Oblast Kirowohrad mit etwa 3400 Einwohnern (2020).
Bis Juli 2020 war sie das Zentrum des gleichnamigen Rajons Ustyniwka.

Die Siedlung liegt am Ufer der Beresiwka (ukrainisch ), einem 74 km langen, linken Nebenfluss des Inhul, 85 km südöstlich von Kropywnyzkyj.

Geschichte 
Die Ortschaft wurde in den 1740er Jahren von Einwanderern aus der Region Poltawa gegründet. Sie war vom 6. August 1941 bis zum 13. März 1944 von Truppen der Wehrmacht besetzt. Seit 1968 hat Ustyniwka den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 
 Portal der Oblast Kirowohrad, Rajon Ustyniwka (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Kropywnyzkyj